Спе́нсер () — особове ім'я англійського походження у значенні «дворецький», «комірник» або «адміністратор». Це скорочена форма англійського слова dispenser, яке походить від англо-французького dispensour, що у свою чергу пішло від давньофранцузького dispenseor, яке бере початок від .
 Спенсер Абрагам (;  1952) — американський політик-республіканець, представляв штат Мічиган в Сенаті США (1995—2001), був Міністром енергетики США (2001—2005).
 Спенсер Актимічук (;  1994) — канадський актор кіно та телебачення.
 Спенсер Бахус (;  1947) — американський юрист і політик-республіканець.
 Спенсер Браун (, уроджений — Онофріо Спенсер Джефрі Бруно, ;  1994) — американський виконавець електронної музики та DJ.
 Спенсер Вілтон (;  1973) — британський вершник, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року.
 Спенсер Гейвуд (; 1949) — професійний американський баскетболіст.
 Спенсер Гор (; 1850—1906) англійський тенісист і крикетист, переможець першого Вімблдонського турніру у 1877 році.
 Спенсер Девіс (; 1939—2020) — валлійський музикант і засновник біт-групи The Spencer Davis Group.
 Спенсер Дінвідді (;  1993) — американський професіональний баскетболіст, розігруючий захисник.
 Спенсер Джонсон (; 1938—2017) — американський лікар, консультант, лектор Гарвардської бізнес-школи.
 Спенсер Персіваль (; 1762—1812) — британський державний діяч, 21-й прем'єр-міністр Великої Британії.
 Спенсер К. Такер (;  1937) — американський університетський професор історії.
 Спенсер Комптон (; 1673—1743) — британський державний діяч, прем'єр-міністр Великої Британії (1724—1743).
 Спенсер Манго (;  1986) — американський борець греко-римського стилю.
 Спенсер Найт (;  2001) — американський хокеїст, воротар.
 Гарольд Спенсер Джонс (; 1890—1960) — англійський астроном.
 Герберт Спенсер Гассер (; 1888—1963) — американський фізіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини (1944).
 Спенсер Скотт (;  1989) — американська порноакторка і фотомодель.
 Спенсер Сміт (;  1987) — американський музикант, барабанщик, один із засновників гурту «Panic! at the Disco».
 Спенсер Трейсі (; 1900—1967) — американський актор, двічі лауреат премії «Оскар» (1937, 1938).
 Спенсер Фуллертон Бейрд (; 1823—1887) — американський зоолог, автор численних зоологічних таксонів.

Див. також 
 Спенсер (прізвище)

Примітки 

Англійські імена